Příjmení Dolák může označovat:

 Alena Doláková (* 1989) – česká herečka
 Antonín Dolák (* 1984) – český filozof
 Jan Dolák (* 1962) – český muzeolog a historik
 Tomáš Dolák (1952–2013) – český hokejový útočník